A Tale of the Foothills – film del 1911 prodotto dalla Bison Motion Pictures
 A Tale of the Foothills – film del 1912 prodotto dalla Nestor Film Company